Sèfora o Siporà (hebreu: צִפּוֹרָה Tzipóra—femení d'"ocell" o "au"; grec: Sepphora (Σεπφώρα); llatí: Sĕphōra; àrab: Safura o Safrawa (صفورا)), esmentada en el llibre bíblic de l'Èxode, fou la dona madianita de Moisès, i una de les set filles de Jetró, sacerdot de Madian També és la fundadora i ancestre dels Druze

Context bíblic

Rerefons 
A l'Antic Testament Sèfora era una de les set filles de Jetró, un pastor quenita i sacerdot de Madian. Quan els israelites eren a Egipte, Moisès va matar un egipci que maltractava un hebreu, i per aquella ofensa el faraó va voler donar-li mort a Moisès. Moisès va fugir d'Egipte i va arribar a Madian, on s'hi va assentar. Un dia, assegut a prop d'un pou, va trobar les filles de Jetró, que anaven a buscar aigua per abeurar les ovelles del seu pare. Altres pastors van arribar i van fer fora les noies per donar preferència a les seves pròpies ovelles. Moisès va defensar les filles de Jetró.
Un cop les noies van tornar a casa, el seu pare els va preguntar "Com és que veniu tan aviat?" Elles van contestar "Un egipci ens ha salvat de la mà dels pastors; fins i tot va treure aigua i va abeurar el nostre bestiar." "On és ell?" va preguntar Jetró "Per què heu deixat allà aquell home? Porteu-lo i que mengi." Moisès va accedir a quedar-se a casa de Jetró, que li va donar com a dona la seva filla Sèfora. Ella li va engendrar un fill. Moisès l'anomenà Guerxom (que significa «immigrant allí»), perquè va dir: «Sóc un immigrant en una terra estrangera.»

Incident a la posada 
Un cop tots els homes egipcis que havien cercat la mort de Moisès van morir, Moisès va retornar a Egipte amb la seva dona i fills. Al camí, van aturar-se a una posada, on va succeir un esdeveniment molt discutit. La Bíblia descriu que Déu va intentar matar Moisès i Sèfora ràpidament va circumcidar Guerxom amb una pedra afilada, tocant els peus de Moisès amb el prepuci i digué "Certament ets un espòs de sang per a mi!" referint-se a la circumcisió. Alguns escolars creuen que Déu va aparèixer per matar Moisès, doncs Moisès i Abraham havien fet l'aliança de circumcidar els fills.

L'Èxode 
Un cop Moisès va aconseguir treure els israelites d'egipci, Jetró va sortir a trobar-lo al campament del Sinaí amb Sèfora, qui prèviament havia tornat a casa del seu pare amb els seus dos fills Guerxom i Elièzer. La Bíblia no especifica quan van tornar amb Jetró, només que Jetró havia sentit el que Déu havia fet per Moisès i li va portar la seva família. La traducció més comuna és que Moisès la va enviar amb son pare.

Genealogia

Bibliografia 

Personatges de l'Antic Testament